Пало Секо има више значења:

 Пало Секо, Акасман (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Секо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Секо (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Секо (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Секо (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Секо (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Секо (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Секо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Секо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Секо (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пало Секо, Ел Гато (Виља Хуарез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Секо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Секо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику